Los Pirules kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Pirules, Guanajuato, San Luis de la Paz, 
 Los Pirules, Michoacán de Ocampo, Morelia, 
 Los Pirules, Baja California, Ensenada, 

Robotskapade Mexikoförgreningar